Puértolas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puértolas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Puértolas (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar